Кетиладзе, Константин Еремеевич (1919—1996) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.
 Кетиладзе, Сергей Поликарпович (1910—1942) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).